Андре Агаси је шести пут освојио турнир. У финалу је победио Карлоса Моју резултатом 6:3, 6:3.

Носиоци 

  Лејтон Хјуит (друго коло)
  '''Андре Агаси (победник)
  Хуан Карлос Фереро (треће коло)
  Роџер Федерер (четвртфинале)
  Карлос Моја (финалиста)
  Енди Родик (треће коло)
  Марат Сафин (друго коло)
  Јиржи Новак (друго коло)
  Алберт Коста (полуфинале)
  Давид Налбандијан (треће коло)
  Себастијан Грожан (друго коло)
  Рајнер Шитлер (треће коло)
  Парадорн Сричапан (полуфинале)
  Шенг Схалкен (четврто коло)
  Густаво Киртен (друго коло)
  Алекс Коређа ''(друго коло)
|
  Гастон Гаудио ''(друго коло) 
  Тим Хенман ''(друго коло) 
  Јунес ел Ајнауи ''(четвртфинале) 
  Фернандо Гонзалез ''(друго коло) 
  Џејмс Блејк ''(треће коло) 
  Томи Робредо ''(друго коло) 
  Михаил Јужни ''(друго коло) 
  Јевгениј Кафељников ''(треће коло) 
  Гзавје Малис ''(друго коло) 
  Гиљермо Корија ''(четврто коло) 
  Андреј Павел ''(друго коло) 
  Марсело Риос ''(четврто коло) 
  Вејн Фереира ''(треће коло) 
  Хуан Игнасио Чела ''(треће коло) 
  Макс Мирни ''(друго коло) 
  Јарко Нијеминен ''(треће коло) 
|}

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Доња половина

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Спољашње везе 
 Главни жреб
 Квалификације
 

 
Отворено првенство Мајамија – мушкарци појединачно
Отворено првенство Мајамија 2003.